Ben Alexander (1911–1969) – amerykański aktor
 Ben Alexander (ur. 1984) – australijski rugbysta